Искандар () — посёлок городского типа в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Узбекистан. Посёлок расположен в 4 км от железнодорожной станции Барраж (на линии Ташкент — Ходжикент).

Статус посёлка городского типа с 1937 года.

В советское время в Искандаре были построены комбинат стройматериалов, домостроительный комбинат, кирпичный завод и стекольный завод.

Население

История 
Посёлок получил своё название в честь великого князя Николая Константиновича Искандер-Романова еще при его жизни, который провел большую часть своей жизни в ссылке в Ташкенте. Еще до основания посёлка князь Николай Константинович, прославившийся своими ирригационными работами, построил другое ирригационное сооружение — Искандер-арык, выведенный по правобережью реки Чирчик. После проведения Искандер-арыка было заложено великокняжеское селение с одноименным названием.. Посёлок чудом избежал переименования в советское время.

Посёлок Искандер известен ещё тем, что тут родился знаменитый летчик-космонавт Владимир Джанибеков.

До 1956 года посёлок входил в состав Казахской ССР.

Экономика 
В настоящее время посёлок один из центров текстильной промышленности республики. В посёлке действует прядильное производство предприятия «Осборн текстиль» с годовым объемом производства 2,1 тысячи тонн хлопчатобумажной пряжи. Производственные мощности предприятия были запущены в 2008.

В марте 1951 года на базе тепловой электростанции в поселке Искандер (Ташкентская область) был запущен в эксплуатацию Чирчикский стекольный завод.

В соответствии с утверждённым техническим проектом Ленинградского института «Гипростекло» производственная мощность завода была 1030 тысяч м2 стекла на 2-х машинах фурко с шириною ленты 1,6 метра.

Транспорт 
В поселке расположен остановочный пункт Искандер (бывший Новый городок) железнодорожной ветки Ташкент — Ходжикент.

Примечания 

Посёлки городского типа Бостанлыкского района